La raza híbrida Protoss/Zerg, en el universo del juego Stracraft, específicamente en la misión secreta de su expansión Brood War, son una especie engendrada artificialmente combinando material genético de los razas Protoss y Zerg. Su gestación y propagación alrededor de la galaxia es dirigida por el enigmático Samir Duran.

Durante un viaje de exploración de Zeratul a una luna oscura en los límites del sector de Koprulu, se encontró con una serie de instalaciones de experimentación genética Terran en las cuales se experimentaba con Protoss y Zerg. Cuando Zeratul se disponía a destruir la última de las células de éxtasis donde se encontraba una extraña criatura que según la computadora era un híbrido Protoss/Zerg, Samir Duran hace su aparición y le revela a Zeratul que él sirve a una entidad superior que existe desde hace incontables eras y que la criatura que se gesta ahí es la que decidirá el destino del universo. Samir Duran también asegura que la criatura ha sido sembrada en incontables mundos.

Zeratul, atemorizado por lo descubierto, se retiró de la luna y emprendió un rumbo desconocido sabiendo el terrible peligro que resultaba esta nueva especie.

En Starcraft 2: Wings of Liberty, los híbridos volverán a salir en la mini campaña protoss, aquí los híbridos resultaran una clave importante no solo para el presente sino para el futuro de la galaxia. También aparece un híbrido zerg-protoss en la misión secreta de Wings of Liberty, en la que James Raynor y sus asaltantes se lo encuentran en un laboratorio de una estación espacial de Castanar; supuestamente, había sido creado por científicos del Dominio.
En la mini campaña protoss, Zeratul descubre una profecía que hace referencia a un Caído, y en su afán por develar la profecía, Zeratul regresa a Aiur y logra penetrar en el subconsciente de la muerta Supermente y obtiene una visión del futuro que la otrora líder de los zerg poseía: el fin de toda forma de vida en el universo a manos de los zerg encabezados por los híbridos protoss zerg y su líder oscuro (probablemente, un Xel'naga). A fin de evitar el oscuro fin del universo y de las razas, Zeratul advierte a Jim Raynor la única forma de evitar el apocalipsis que la Supermente ya conocía: asegurar la supervivencia de la actual líder de los zerg, Sarah Kerrigan.

En Starcraft 2:Heart of Swarm, los híbridos salen una vez más en varias misiones, en especial una donde debes destruir una instalación híbrida al mando de "El Domino" y el Dr.Narud(Samir Duran), se cita a los híbridos como potenciales máquinas de destrucción.

En el juego se incluyen distintos tipos de híbridos tales como:

(Expansion Legacy of the Void)

Híbrido.

Nemesis Híbrido.

Híbrido Zerg .

Referencias 

Razas de StarCraft